Cervantes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sandy D. Cervantes
 Vicente Cervantes